Аннинский сельсовет

Владимирская область 

 Владимирская область Петушинского района, упразднён с преобразованием сельсоветов в сельские округа.

Вологодская область 

 Аннинский сельсовет Череповецкого района

Ленинградская область 

 Аннинский сельсовет Ломоносовского района, упразднён в первой половине 1990-х с преобразованием сельсоветов в волости.

Московская область 

 Аннинский сельсовет Волоколамского района, с 1994 года сельский округ.